

Citologia 
 REG  – reticolo endoplasmatico granulare (o ruvido o rugoso)

Geologia 
 Reg (o serir) – Tipo di deserto

Codici 
 REG  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reggio Calabria (Italia)
 REG – codice identificativo del DME e del localizzatore pista 33 di Reggio Calabria, radioassistenze per la navigazione aerea

Onomastica 
 Reg  – variante del nome proprio di persona Reginald

Pagine correlate 
 Reggie